Jo Sondre Aas (Grindal, 1989. július 2. –) norvég labdarúgó, 2020-tól a Levanger csatára.

Pályafutása

Statisztika

Sikerek 
 Az Adeccoligaen gólkirálya: 2013

Források 
Jo Sondre Aas adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Rosenborg labdarúgói
A Moss FK labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói
A Sandefjord labdarúgói